«Почти ангел» () — кинокомедия режиссёра Джона Корнелла.

Сюжет 

Главный герой Терри Дин — добрый чудак и при этом профессиональный грабитель, технически подкованный в электронике. Выйдя из тюрьмы, вновь не удержался и ограбил банк. После этого ценой собственного здоровья спасает из-под колес автомобиля мальчика. Грабителя везут в больницу, где в коме он разговаривает с Богом, и тот отправляет Терри обратно на Землю в качестве ангела.

В ролях 
 Пол Хоган — Терри Дин
 Элиас Котеас — Стив Гарнер
 Линда Козловски — Роуз Гарнер
 Дорин Лэнг — миссис Гарнер
 Чарлтон Хестон — Бог
 Джо Даллесандро — руководитель банка
 Хэнк Уорден — Поп, больничный пациент

Ссылки 
 «Почти ангел»  на сайте The Numbers
 
 
 

Фильмы США 1990 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы-драмы США